Кендзежинско-Козельский повят () — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Опольское воеводство. Центр повята — город Кендзежин-Козле. Занимает площадь 625,28 км². Население — 96 139 человек (на 31 декабря 2015 года).

Административное деление 
 города: Кендзежин-Козле
 городские гмины: Кендзежин-Козле
 сельские гмины: Гмина Берава, Гмина Цисек, Гмина Павловички, Гмина Польска-Церекев, Гмина Реньска-Весь

Демография 
Население повята дано на 31 декабря 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повята